Ильченково — название населённых пунктов на Украине:

 Ильченково — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Ильченково — посёлок в Городищенском районе Черкасской области.